O termo Made in Heaven pode referir-se a:

 Made in Heaven (álbum de Khorus) - álbum da banda Khorus
 Made in Heaven (álbum de Queen) - álbum da banda Queen
 Made in Heaven (canção) - canção de Freddie Mercury

Desambiguação